Kötz steht für:

 Kötz, Gemeinde im Landkreis Günzburg, Bayern; unter anderem mit den Pfarrdörfern 
 Großkötz
 Kleinkötz
 Verwaltungsgemeinschaft Kötz mit Sitz in Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern
 Kötz (Günz), linker Zufluss der Günz in Großkötz, Gemeinde Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern 
 Äußere Kötz, linker Zufluss der Kötz (zur Günz) in den Weihergehauteichen, gemeindefreier Stoffenrieder Forst, Landkreis Neu-Ulm , Bayern

Kötz ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Kötz (1871–1944), deutscher Chemiker
 Hein Kötz (* 1935), deutscher Jurist und Richter
 Michael Kötz (* 1951), deutscher Publizist, Journalist, Filmkritiker und Filmemacher

Siehe auch:
 Kotz